Pierwszy rząd Amintore Fanfaniego
 Drugi rząd Amintore Fanfaniego
 Trzeci rząd Amintore Fanfaniego
 Czwarty rząd Amintore Fanfaniego
 Piąty rząd Amintore Fanfaniego
 Szósty rząd Amintore Fanfaniego